Występy w europejskich pucharach hiszpańskiego klubu piłkarskiego Real Madryt.

PEMK/Liga Mistrzów

Puchar Zdobywców Pucharów

PMT/Puchar UEFA/Liga Europy

Superpuchar Europy

Puchar Interkontynentalny/Klubowe mistrzostwa świata

Real Madryt Castilla w europejskich pucharach

Statystyki 
Aktualizacja: 20.11.2022

Bibliografia 
 

Real Madryt
Hiszpańskie kluby piłkarskie w europejskich pucharach